

Persone
 Aurelio de' Giorgi Bertola (1753-1798) – poeta e scrittore italiano
 Antonio Bertola (1647-1719) –  architetto e ingegnere italiano
 Antonio Bertola (1914-1967) – ciclista su strada e pistard italiano
 Bertola da Novate (1410-1475) – ingegnere italiano
 Ermenegildo Bertola (1909-2000) – insegnante e politico italiano
 Felice Bertola (1944) – ex pallonista italiano
 Giulio Bertola (1921-2008) – direttore d'orchestra e di coro italiano
 Ignazio Bertola (1676-1755) – architetto e ingegnere italiano, nipote dell'ingegnere Antonio
 Niccolò Bertola (1987) – velista italiano
 Romano Bertola (1936-2017) – compositore, paroliere, scrittore e cantante italiano
 Sergio Bertola (1937) – ex calciatore italiano
 Stefania Bertola (1952) – scrittrice, traduttrice, sceneggiatrice e autrice radiofonica italiana

Altro
 Bertola – frazione di Modena, 41122
 46392 Bertola – asteroide della fascia principale
 La Bertola – frazione di Formigine, provincia di Modena